Washington County er navnet på 30 amter (counties) i USA. De er alle opkaldt efter USA's første præsident, George Washington. Det er det mest udbredte amts-navn i USA.

Counties 

 Washington County, Alabama
 Washington County, Arkansas
 Washington County, Colorado
 Washington County, Florida
 Washington County, Georgia
 Washington County, Idaho
 Washington County, Illinois
 Washington County, Indiana
 Washington County, Iowa
 Washington County, Kansas
 Washington County, Kentucky
 Washington County, Maine
 Washington County, Maryland
 Washington County, Minnesota
 Washington County, Mississippi

 Washington County, Missouri
 Washington County, Nebraska
 Washington County, New York
 Washington County, North Carolina
 Washington County, Ohio
 Washington County, Oklahoma
 Washington County, Oregon
 Washington County, Pennsylvania
 Washington County, Rhode Island
 Washington County, Tennessee
 Washington County, Texas
 Washington County, Utah
 Washington County, Vermont
 Washington County, Virginia
 Washington County, Wisconsin

Parish 
 Washington Parish